Виктор Владимирович Иванов:
 Иванов, Виктор Владимирович (1956—2007) — советский боксёр.
 Иванов, Виктор Владимирович (род. 1957) — российский физик.
 Иванов, Виктор Владимирович (род. 1952) — советский футболист.